Estructe (en ) va ser un cognomen romà usat per la gens Servília. No se sap la relació que tenien entre ells, ni tampoc la que tenien amb els Ahala, els Prisc i els Fidenat, però sovint aquests cognoms apareixen confosos dins la mateixa gens, probablement perquè devien ser membres de la mateixa família. Personatges destacats van ser:

 Publi Servili Prisc Estructe, cònsol de Roma el .
 Quint Servili Prisc Estructe, mestre de la cavalleria el .
 Gai Servili Estructe Ahala, cònsol el .
 Espuri Servili Estructe, cònsol el .
 Quint Servili Estructe Prisc, cònsol el 468 i .
 Gai Servili Estructe Ahala, cònsol el .
 Gai Servili Estructe Axil·la, tribú amb potestat consular els anys 419, 418 i , segurament el mateix personatge que l'anterior.

A més, Smith també atribueix el cognom Estructe als següents personatges:
 Gai Servili Ahala, mestre de la cavalleria el .
 Gai Servili Ahala, tribú consular els anys 408, 407 i .
 Quint Servili Prisc Fidenat, dictador els anys 435 i .
 Publi Servili Prisc, cònsol el .

Referències 

Cognoms romans